Милош Марковић се може односити на:
 Милош Марковић, револуционар и члан КПЈ
 Милош Марковић, мајор ЈВуО
 Милош Марковић, ватерполиста „Партизана“
 Милош Марковић, фудбалер
 Милош Марковић, кошаркаш
 Милош Марковић, атлетичар